Alfred Šerko (1879–1938) – słoweński lekarz psychiatra i neurolog
 Alfred Šerko (1910–1948) – słoweński speleolog